Liebe zwischen zwei Welten ist der Titel folgender Werke:

 Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten, britisch-irisch-kanadischer Film von John Crowley
 An Uncommon Grace – Liebe zwischen zwei Welten, US-amerikanischer Film von David MacKay